Wimbledon 2013 byl 127. ročník třetího tenisového grandslamu sezóny – nejstaršího a nejslavnějšího turnaje světa, který probíhal od pondělí 24. června do neděle 7. července 2013. Událost se tradičně konala na travnatých dvorcích v londýnském All England Lawn Tennis and Croquet Clubu. Představovala jediný turnaj velké čtyřky hraný na tomto povrchu, který byl také součásti profesionálních okruhů mužů ATP World Tour 2013 a žen WTA Tour 2013. Vítězové si do žebříčků připsali 2 000 bodů.

Turnaj organizovala Mezinárodní tenisová federace. Titul ve dvouhře obhajovali sedminásobný vítěz Roger Federer ze Švýcarska, který prohrál ve druhém kole se Sergijem Stachovskim a pětinásobná šampiónka Serena Williamsová ze Spojených států, která nestačila ve čtvrtém kole na Sabine Lisickou.

127. ročník 

127. ročník se tradičně odehrával v londýnském All England Lawn Tennis and Croquet Clubu. Premiérový ročník se v něm uskutečnil roku 1877 a na nové adrese v ulici Church Road oddíl sídlí od roku 1922. Z celkového počtu čtyřiceti devíti travnatých dvorců bylo pro grandslam využito devatenáct z nich, včetně tří největších: centrálního dvorce s kapacitou 15 000 diváků, kurtu č. 1 s kapacitou 11 500 přihlížejících, dvorce č. 2, do jehož ochozů se vtěsnalo 4 000 návštěvníků a kurtu č. 3 pro 2 000 přihlížejících.

Wimbledon probíhal mezi 24. červnem až 7. červencem 2013 a zahrnoval soutěže mužské i ženské dvouhry, mužskou, ženskou a smíšenou čtyřhru, soutěže juniorů, legend a vozíčkářů.

„Černá středa“ 
První hrací středa 26. června získala vzhledem ke skončení několika favorizovaných tenistů označení „černá středa“ nebo „černý den“. Kvůli zranění vzdali nebo z turnaje odstoupili Čech Radek Štěpánek, Nadalův přemožitel Steve Darcis, dvojnásobný wimbledonský semifinalista Jo-Wilfried Tsonga, Američan John Isner a desátý nasazený Marin Čilić.

Z žen kvůli zranění z prvního kola nenastoupila Viktoria Azarenková, po pádu na kurtu prohrála také vítězka turnaje z roku 2004, Ruska Maria Šarapovová s Larcherovou de Britovou, a účinkování završila další bývalá světová jednička Dánka Caroline Wozniacká.

Do utkání nenastoupila Kazaška Jaroslava Švedovová, která měla hrát s Petrou Kvitovou. Skončily také dvě bývalé první hráčky světa, Srbky Ana Ivanovićová a Jelena Jankovićová. Z turnaje vypadly další nasazené hráčky – Češka Lucie Šafářová a Rumunka Sorana Cîrsteaová, a bývalý australský wimbledonský vítěz Lleyton Hewitt. O největší překvapení se ovšem postaral Kazach Serhij Stachovskyj, který vyřadil obhájce titulu Rogera Federera.

V jediný den tak na turnaji skončilo sedm bývalých světových jedniček a tři bývalí vítězové.

Mužská dvouhra 
Výhrou nad Benjaminem Beckerem v úvodním kole dosáhl Andy Murray na nejvyšší počet vítězství z turnajů Grand Slamu mezi britskými tenisty, když 107. vítězným duelem překonal 106 výher Freda Perryho.

Obhájce Roger Federer podlehl ve druhé fázi se 116. ukrajinským tenistou světa Sergijem Stachovskim ve čtyřech setech. Ukrajince však v následujícím kole vyřadil Rakušan Jürgen Melzer také ve čtyřech sadách. Federer tak završil rekordní počet 36 účastí v grandslamových čtvrtfinále bez přerušení. Naposledy předtím před branami čtvrtfinále skončil na French Open 2004, kde ve třetím kole podlehl Gustavu Kuertenovi. Poprvé po osmi letech, od antukového turnaje Monte Carlo Masters 2005 a porážky od 101. tenisty Richarda Gasqueta, nestačil na hráče mimo elitní stovku světové klasifikace. Premiérová byla i jeho prohra ve druhém kole na turnajích velké čtyřky.

Překvapením bylo také vítězství 135. belgického hráče světa Steva Darcise, jenž v úvodním kole přehrál světovou pětku a dvojnásobného šampióna Rafaela Nadala po třísetovém průběhu. Napodobil tak výhru Lukáše Rosola z Wimbledonu 2012, který zdolal Španěla ve druhé fázi. Poprvé v kariéře utržil Nadal porážku hned v úvodním kole Grand Slamu. Poprvé od roku 1997 tak úřadující šampión na Roland Garros vypadl již v úvodním kole Wimbledonu. Darcis však před druhým kolem odstoupil pro zranění pravého ramena, které si přivodil v předchozím duelu.

Pro Federera a Nadala se jednalo o nejhorší Grand Slam kariéry, do něhož společně nastoupili. Poprvé od Wimbledonu 2002 se ani jeden z dvojice neprobojoval do finále.

Další historické výsledky zaznamenali američtí a polští tenisté. Po více než sto letech, naposledy se tak stalo ve Wimbledonu 1912, žádný Američan nepřešel přes druhé kolo. Poslední z nich Bobby Reynolds vypadl se světovou jedničkou Djokovićem. Poprvé v historii se mužský tenista z Polska probojoval do grandslamového semifinále dvouhry. Stal se jím 22. hráč žebříčku Jerzy Janowicz, který ve čtvrtfinále porazil krajana Łukasze Kubota.

Łukasz Kubot a Fernando Verdasco prošli do svého premiérového wimbledonského čtvrtfinále, zatímco Juan Martín del Potro si zahrál semifinále Grand Slamu poprvé od titulu na US Open 2009.

Srbský první hráč světa Novak Djoković odehrál spolu s Argentincem Juanem Martínem del Potrem nejdelší wimbledonské semifinále v historii. Srb vyhrál po pětisetové bitvě 7-5, 4-6, 7-6, 6-7 a 6-3, za čtyři hodiny a čtyřicet tři minut, čímž aktéři překonali rekord držený Borisem Beckerem a Ivanem Lendlem z Wimbledonu 1989.

Vítězem se po 77 letech, a titulu Freda Perryho ve Wimbledonu 1936, stal britský tenista. Po loňské finálové porážce utkání zvládl Andy Murray, který porazilSrba Novaka Djokoviće 6–4, 7–5, 6–4. Freda Perryho ve Wimbledonu 1936. Byl také prvním Skotem, jenž dosáhl na titul od triumfu Harolda Mahonyho v roce 1896.

Ženská dvouhra 
Z prvních deseti nasazených žen vypadlo šest ještě před třetím kolem: Azarenková, Šarapovová, Erraniová, Kerberová, Wozniacká a Kirilenková, což byl vůbec nejhorší grandslamový výkon nasazených hráček v otevřené éře tenisu. Laura Robsonová se stala první Britkou za posledních patnáct let, která se probojovala až do osmifinále. Bodový zisk ji po turnaji poprvé v kariéře zajistil průnik mezi třicítku nejlepších hráček žebříčku WTA.

Japonská veteránka Kimiko Dateová se po výhře nad Alexandrou Cadanțuovou stala nejstarší ženou ve Wimbledonu, která prošla do třetího kola. Až do této fáze turnaje postoupila prvně od roku 1996. V něm nestačila na světovou jedničku Serenu Williamsovou. Součet let obou aktérek byl 73 a obě se přitom potkaly na profesionálním okruhu poprvé.

Čtvrtfinálové vyřazení posledních grandslamových vítězek v ženské dvouhře Li Na a Petry Kvitové, znamenalo jistotu, že Wimbledon pozná novou šampiónku Grand Slamu. Američanka Sloane Stephensová a Belgičanka Kirsten Flipkensová si poprvé zahrály wimbledonské čtvrtfinále.

Dvacátá třetí nasazená Sabine Lisická se stala první německou finalistkou na turnajích velké čtyřky od Wimbledonu 1999, kdy Steffi Grafová podlehla v boji o titul Američance Lindsay Davenportové. Lisická navíc počtvrté v řadě vyřadila úřadující vítězku French Open. V roce 2009 zdolala Světlanu Kuzněcovovou, roku 2011 Li Na, v sezóně 2012 Marii Šarapovovou a konečně v probíhajícím ročníku Serenu Williamsovou. Ve Wimbledonu 2010 nestartovala.

Nová šampiónka Marion Bartoliová nenarazila během turnaje na žebříčkově výše postavenou hráčku, když nejlépe umístěnou byla čtvrtfinálová soupeřka Sloane Stephensová, které patřilo 17. místo. Stala se první ženou wimbledonské historie, jež vyhrála bez nutnosti změření sil s tenistkou elitní desítky. Překonala také historický ženský rekord v období čekání na první grandslam, který do té doby držela Jana Novotná, když premiérový Grand Slam v roce 1998 vyhrála při své 45. účasti dvouhry. Francouzka si trofej z Grand Slamu odnesla na 47. pokus

Mužská čtyřhra 
Bob a Mike Bryanovi titulem zkompletovali v mužské čtyřhře nekalendářní Grand Slam, když byli současně úřadujícími šampióny z US Open, Australian Open a French Open. Jako prvnímu páru v otevřené éře tenisu se jim podařilo získat všechny čtyři tituly bez přerušení. Stali se také první dvojicí historie, která dokázala vyhrát čtyři majory v řadě a letní olympijské hry v rozmezí jediného roku.

Vítězové 
Vítězem mužské dvouhry se stal druhý nasazený britský tenista Andy Murray. Murray si tak připsal druhý grandslamový titul a první z Wimbledonu. Pro Británii to tak byl první tenista od roku 1936, který ovládl mužskou dvouhru na tomto grandslamu.

Ženskou dvouhru vyhrála patnáctá nasazená Francouzka Marion Bartoliová. Připsala si tak premiérový grandslamový titul.

V mužské čtyřhře zvítězil první pár světa složený z amerických dvojčat Boba a Mika Bryanových. Jednalo se o jejich třetí wimbledonský titul a celkově patnáctý z mužské grandslamové čtyřhry.

Ženskou čtyřhru poprvé opanoval osmý nasazený tchajwansko-čínský pár Sie Su-wej a Pcheng Šuaj. Obě šampiónky tak získaly premiérový grandslamový titul z ženské čtyřhry.

Smíšenou čtyřhru vyhrála osmá nasazená kanadsko-francouzská dvojice Daniel Nestor a Kristina Mladenovicová. Pro oba to byl první titul z wimbledonského mixu a pro Nestora celkově třetí grandslamový v této soutěži.

Galerie vítězů

Statistiky 
 Nejvíce es:  Jerzy Janowicz – 103 /  Sabine Lisická – 45;
 Nejrychlejší podání:  Jerzy Janowicz – 143 mph /  Serena Williamsová – 123 mph ;
 Nejvíce dvojchyb:  Jerzy Janowicz – 37 /  Marion Bartoliová – 33;
 Nejlepší procentuální úspěšnost prvního podání:  Victor Hănescu – 85 % /  Monica Niculescuová – 85 % 
 Nejvíce proměněných brejkbolů:  Andy Murray – 36 /  Marion Bartoliová – 35

Dospělí

Dvouhra mužů 

{{Pavouk 8-5
| RD1=Čtvrtfinále
| RD2=Semifinále
| RD3=Finále

| RD1-seed1=1
| RD1-team1= Novak Djoković
| RD1-score1-1=77
| RD1-score1-2=6
| RD1-score1-3=6
| RD1-score1-4=
| RD1-score1-5=
| RD1-seed2=7
| RD1-team2= Tomáš Berdych
| RD1-score2-1=65
| RD1-score2-2=4
| RD1-score2-3=3
| RD1-score2-4=
| RD1-score2-5=

| RD1-seed3=4
| RD1-team3= David Ferrer
| RD1-score3-1=2
| RD1-score3-2=4
| RD1-score3-3=65
| RD1-score3-4=
| RD1-score3-5=
| RD1-seed4=8
| RD1-team4= Juan Martín del Potro
| RD1-score4-1=6
| RD1-score4-2=6
| RD1-score4-3=77
| RD1-score4-4=
| RD1-score4-5=

| RD1-seed5=
| RD1-team5= Łukasz Kubot
| RD1-score5-1=5
| RD1-score5-2=4
| RD1-score5-3=4
| RD1-score5-4=
| RD1-score5-5=
| RD1-seed6=24
| RD1-team6= Jerzy Janowicz
| RD1-score6-1=7
| RD1-score6-2=6
| RD1-score6-3=6
| RD1-score6-4=
| RD1-score6-5=

| RD1-seed7=
| RD1-team7= Fernando Verdasco
| RD1-score7-1=6
| RD1-score7-2=6
| RD1-score7-3=1
| RD1-score7-4=4
| RD1-score7-5=5
| RD1-seed8=2
| RD1-team8= Andy Murray
| RD1-score8-1=4
| RD1-score8-2=3
| RD1-score8-3=6
| RD1-score8-4=6
| RD1-score8-5=7

| RD2-seed1=1
| RD2-team1= Novak Djoković
| RD2-score1-1=7
| RD2-score1-2=4
| RD2-score1-3=77
| RD2-score1-4=66
| RD2-score1-5=6
| RD2-seed2=8
| RD2-team2= Juan Martín del Potro
| RD2-score2-1=5
| RD2-score2-2=6
| RD2-score2-3=62
| RD2-score2-4=78
| RD2-score2-5=3

| RD2-seed3=24
| RD2-team3= Jerzy Janowicz
| RD2-score3-1=77
| RD2-score3-2=4
| RD2-score3-3=4
| RD2-score3-4=3
| RD2-seed4=2
| RD2-team4= Andy Murray
| RD2-score4-1=62
| RD2-score4-2=6
| RD2-score4-3=6
| RD2-score4-4=6

| RD3-seed1=1
| RD3-team1= Novak Djoković
| RD3-score1-1=4
| RD3-score1-2=5
| RD3-score1-3=4
| RD3-score1-4=
| RD3-score1-5=
| RD3-seed2=2
| RD3-team2= Andy Murray
| RD3-score2-1=6
| RD3-score2-2=7
| RD3-score2-3=6
| RD3-score2-4=
| RD3-score2-5=
}}

 Dvouhra žen 

 Čtyřhra žen 

 Smíšená čtyřhra 

 Junioři 
 Dvouhra juniorů 

 Dvouhra juniorek 

 Vozíčkáři 
 Vozíčkáři – čtyřhra mužů 

 Legendy 
 Mužské legendy 

| RD1-score2-1=7
| RD1-score2-2=6
| RD1-score2-3=
}}

 Ženské legendy 

| RD1-score1-1=6
| RD1-score1-2=6
| RD1-score1-3=
| RD1-seed2= 
| RD1-team2= Jana Novotná  Barbara Schettová
| RD1-score2-1=2
| RD1-score2-2=2
| RD1-score2-3=
}}

 Seniorské legendy 

 Galerie tenistů 
Tenisté ve Wimbledonu 2013

 Dotace turnaje 
Celkový rozpočet Wimbledonu 2013 byl proti předešlému ročníku navýšen o více než čtyři miliony liber a dosahuje částky 22 560 000 liber (cca 34 milionů dolarů). Vítězové dvouher si připsali 1 600 000 liber, což představovalo meziroční nárůst o 450 tisíc liber.

V sezóně 2013 byly wimbledonské odměny nejvyšší ze všech čtyř Grand Slamů. Rozpočet Australian Open činil přibližně 30 miliónu amerických dolarů, dotace French Open představovala částku okolo 29 milionů dolarů a pořadatelé US Open zvýšili rozpočet ročníku 2013 na 32 milionů dolarů, když v březnu téhož roku oznámili plán navýšení odměn na 50 milionů dolarů do sezóny 2017.
 
</center>

* na pár
</center>

 Body do žebříčků ATP a WTA 

 Odhlášení tenisté 
 Muži 

 Ženy 
{|class="wikitable sortable"
|-
!WTA
!Hráčka
!Body
!align=center|Obhajuje bodů
!Zisk bodů
!Body po turnaji
!Odstoupila pro
|-
|26.
| Světlana Kuzněcovová
|<center>1 662
|<center>5
|<center>0
|'''1 657
|natažení břišního svalstva
|}

Divoké karty 
Následující tenisté obdrželi divokou kartu do hlavních soutěží.

Smíšená čtyřhra 
 Serena Williamsová /  Bob Bryan

Kvalifikanti 
Následující tenisté postoupili do hlavních soutěží z kvalifikací.

Mediální pokrytí

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
  Wimbledon – oficiální stránky

 
ATP World Tour 2013
WTA Tour 2013